

Aziende 
 Škoda Holding – conglomerato aziendale metalmeccanico austroungarico, cecoslovacco e, fino alla chiusura nel 2018, ceco
 Škoda Auto – marchio automobilistico di proprietà della Volkswagen
 Škoda Motorsport – squadra automobilistica ceca

Persone
Emil Škoda – imprenditore ceco fondatore dell'omonima industria
Jiří Škoda – ciclista su strada cecoslovacco
Josef Škoda – medico ceco
Milan Škoda – calciatore ceco